Martí Joan de Galba (?-1490), col·laborador de Joanot Martorell.
 Martí Joan de Rocabertí (?-1465), baró de Verges.